Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale Martin Damm e Leander Paes 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Jonas Björkman /  Maks Mirny (quarti di finale)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
  Paul Hanley /  Kevin Ullyett (semifinali)
  Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (terzo turno)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno)
  Martin Damm /  Leander Paes (finale)
  Simon Aspelin /  Todd Perry (quarti di finale)

  Wayne Arthurs / Stephen Huss (primo turno) 
  František Čermák /  Leoš Friedl (secondo turno) 
  Mahesh Bhupathi /  Wesley Moodie (terzo turno) 
  Julian Knowle /  Jürgen Melzer (terzo turno) 
  José Acasuso /  Sebastián Prieto (terzo turno) 
  Jordan Kerr /  Travis Parrott (terzo turno) 
  Dominik Hrbatý /  Michal Mertiňák (secondo turno) 
  Tomáš Berdych /  Cyril Suk (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2006
ATP Tour 2006